RVY – codice aeroportuale IATA dell'aeropuerto Departamental de Rivera, Rivera, Uruguay